Baillie : en ancien français circonscription administrative

Personnalités 

 Johanna Baillie (1762-1851), poétesse écossaise ;
 Isobel Baillie (1895-1983), contralto écossaise ;
 Matthew Baillie (1761-1823), anatomiste écossais ;
 Bruce Baillie (1921-2020), cinéaste expérimental américain ;
 Ben Hamilton-Baillie (1955-2019), architecte et urbaniste britannique ;
 Gawaine Baillie (1934-2003), industriel britannique ;
 Robert Baillie (1947-), poète et romancier québécois ;
 Mackay Hugh Baillie Scott (1865-1945), architecte et artiste britannique ;
 Anita Ho-Baillie, scientifique australienne.

Homonymie de patronyme